Guńka ist der Familienname folgender Personen:

 Halina Guńka (* 1970), polnische Biathletin und Skilangläuferin
 Jan Guńka (* 2002), polnischer Biathlet
 Janusz Guńka (* 1961), polnischer Nordischer Kombinierer
 Kacper Guńka (* 1999), polnischer Biathlet
 Ryszard Guńka (* 1965), polnischer Skispringer